Туллио Редже (; 11 июля 1931 года, Турин — 23 октября 2014, Орбассано) — итальянский физик и математик, занимавшийся преимущественно теорией элементарных частиц.

Биография 
Туллио Редже родился 11 июля 1931 года в Турине.

До 1952 года он изучал физику в Турине.

В 1954—1956 годах он продолжал своё обучение в Рочестерском университете, в штате Нью-Йорк. Получив в США учёную степень, Редже в 1958—1959 годах работал в Институте физики Общества Макса Планка в Мюнхене, у Вернера Гейзенберга.

В начале 1960-х он формулирует исчисление Редже (англ.), дискретный подход к общей теории относительности. В этой области физики он работал совместно с Джоном А. Уилером (например, в области исследования чёрных дыр, в 1957 году).

С 1961 года Туллио Редже был профессором теоретической физики в Турине.

В середине 1960-х годов он работал в Принстоне, в Институте научных исследований, членом которого Редже стал в 1964 году.

В 1979 году Редже окончательно вернулся в Италию и был профессором Политехнического института в Турине.

Туллио Редже являлся также активным политическим деятелем. В 1989—1994 годах он был депутатом Европарламента от Итальянской коммунистической партии. Он также был членом Итальянского общества по исследованию паранормальных явлений (). Был постоянный автор многочисленных статей в ведущих итальянских газетах (La Stampa и др.).

Награды и признание 
Туллио Редже — член Национальной академии деи Линчеи.

Некоторые награды:
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики (1964)
 премия по физике Франческо Сомаини (1967)
 Премия Эйнштейна (1979)
 медаль Дирака (1996)
 Премия Марселя Гроссмана (1997)
 Премия имени И. Я. Померанчука (2001).

Наука 
Наиболее известны работы Туллио Редже по аналитической теории S-матриц в изучении сильных взаимодействий элементарных частиц. При рассмотрении комплексного расширения пространства значений углового момента возможно обнаружить связь между массой и спином для адронных резонансов, соответствующих т. н. «полюсам Редже», которые могут быть упорядочены по «траекториям Редже» (согласно «теории Редже»). В 1960-е годы эта теория считалась возможной альтернативой квантовой теории поля. В 1980-х годах учёный занимался математическими исследованиями теории интегрального исчисления, в 1990-х годах — теорией квантовой гравитации.

Научные публикации 
 Introduction to complex angular momentum, Il Nuovo Cimento Series 10, Bd.14, 1959, S.951
 Bound states, shadow states and the Mandelstam representation, Nuovo Cimento Bd.18, 1960, S.947
 Feynman integrals, algebraic topology methods and Feynman relativistic amplitudes, в Les Houches Lectures 1964 Relativity, groups and topology.
 Feynman integrals, International Congress of Mathematicians 1970, Nizza
 S-Matrix and Feynmanintegrals в Klauder Magic without magic 1972
 Group manifold approach to unified gravity, в Stora, deWitt (изд.) Relativity, groups and topology II, Les Houches Lectures, 1984
 Vittorio deAlfaro, Regge Potential scattering, North Holland, Amsterdam 1965
 Де Альфаро, В., Редже, Т. Потенциальное рассеяние. — М., Мир, 1966. — 274 с.
 Elementary course in General Relativity, CERN 1983

Научно-популярные работы на итальянском языке 
 совместно с Примо Леви: Dialogo, Einaudi 1987
 Lettera ai giovani sulla scienza, Rizzoli, 2004
 совместно с Джулио Перуцци: Spazio, tempo e universo. Passato, presente e futuro della teoria della relatività, UTET Libreria, 2003
 L’universo senza fine. Breve storia del Tutto: passato e futuro del cosmo, Mailand, Mondadori, 1999
 Infinito, Mailand, Mondadori, 1996

Переводы научно-популярных работ на русский язык 
 Редже Т. Этюды о Вселенной. — , Мир, 1985. — 191 с. — Тираж 100000 экз.

Примечания

Литература 
 
 Misner, Thorne, Wheeler Gravitation, Freeman 1972 (Darstellung des Regge-Kalküls)
 Geoffrey Chew S-Matrix theory of strong interactions, 1961 (auch mit reprints von Regge)
 Collins An Introduction to Regge Theory and High-Energy Physics, Cambridge University Press, 1977, ISBN 0-521-21245-6
 Frautschi Regge poles and S-Matrix theory 1963
 R.J. Eden Regge poles and elementary particles, Report Progress Physics Bd.34, 1971, S. 1971

Физики Италии
Математики Италии
Члены Итальянской коммунистической партии
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области математической физики
Награждённые медалью Дирака
Лауреаты премии имени И. Я. Померанчука
Депутаты Европарламента от Италии
Лауреаты премии Эйнштейна
Члены Академии деи Линчеи
Сотрудники Института перспективных исследований